Лоскатухино —  деревня в Великолукском районе Псковской области России, Борковская волость
 Лоскатухино —  деревня в Великолукском районе Псковской области России, Пореченская волость